Le théâtre du Château-d'Eau est le nom de deux salles parisiennes aujourd'hui disparues :
 le premier Alhambra ( arr.), de 1869 à 1883 et de 1900 à 1903 ; 
 le théâtre du Château-d'Eau, également appelé  ou théâtre Belge, 61 rue du Château-d'Eau ( arr.) de 1909 à 1923.

Chateau-d'Eau